Биол може да се односи на:

 Биол (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Биол (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја